Eatonina är ett släkte av snäckor. Eatonina ingår i familjen Cingulopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Eatonina